Монахи або тюлені-монахи (Monachini) — триба морських ссавців родини тюленевих (Phocidae) ряду Хижі (Carnivora). Інколи для розрізнення значення від ченців рід позначають як «тюлень-монах».

Єдина триба справжніх тюленів, що мають ареал у тропічному кліматі. Два роди тюленів-монахів, Monachus і Neomonachus, складаються з трьох видів: середземноморський тюлень-монах, Monachus monachus; гавайський тюлень-монах, Neomonachus schauinslandi; та карибський тюлень-монах, Neomonachus tropicalis, який вимер у XX столітті. Два види, що вижили, зараз рідкісні та є під загрозою зникнення. Всі три види тюленів-монахів були класифіковані як рід Monachus до 2014 року, коли карибський та гавайський види були виокремлені у новий рід, Neomonachus.

Таксономія та еволюція 

Вперше класифікацію триби запропонував  у його книзі 1958 року «Тюлені, морські леви та моржі: огляд Пінніпедії» (Seals, Sea Lions, and Walruses: A Review of the Pinnipedia).. Два роди тюленів-монахів, Monachus і Neomonachus, складаються з трьох видів: середземноморський тюлень-монах (Monachus monachus), гавайський тюлень-монах (Neomonachus schauinslandi) і карибський тюлень-монах (N. tropicalis) (вимер у XX столітті). Всі три види тюленів-монахів класифікували у рід Monachus до 2014 року, коли порівняння послідовностей ДНК мітохондріального  змусило біологів помістити карибський та гавайський види в новий рід, Neomonachus.

Скам'янілості середземноморського та карибського видів відомі з плейстоцену. Точка дивергенції між гавайським та карибським видами  3,7 Mya, відповідає закриттю Центральноамериканського морського шляху та утворенню Панамського перешийка. Точка дивергенції між середземноморськими тюленями та кладою Нового Світу — 6,3 Mya

Скам'янілості пліоценового виду тюленя-монаха, Eomonachus belegaerensis, виявлено у районі Таранакі, Нова Зеландія. Ця знахідка може підтвердити походження групи з Південної півкулі Також знайдені скам'янілості пізнього пліоцену Pliophoca etrusca, Італія, що також є у складі цієї триби

Характеристики 
Самиці мають чотири молочні залози, вібриси гладенькі, шерсть новонароджених вугільно-чорна. На шерсті дорослих ніколи не буває плям. Рівномірно коричневий або сіруватий колір спини, який нібито нагадує одяг ченця, дає роду його назву.

Видовий склад 

Розрізняють три види роду Монах (Monachus):
 Monachus monachus — монах білочеревий
 Monachus schauinslandi — монах гавайський
 †Monachus tropicalis — монах карибський

Вид Monachus monachus з назвами "тюлень-монах", "монах білочеревий", "тюлень середземноморський" колись (до середини 20 ст.) зустрічався біля північних берегів Чорного моря в межах українського сегмента чорноморського узбережжя. Через значне освоєння прибережних територій вид в цих місцях зник, і найближчі його знахідки стосуються прибосфорських акваторій біля берегів Болгарії та Туреччини.

Примітки

Джерела 
 
 Тюлень-монах в Червоній книзі України

Тюленеві
Триби ссавців